Morchella crassipes, la Morille à pied épais, est une espèce de champignons ascomycètes, excellent comestible, de la famille des Morchellaceae (ordre des Pezizales).

Description du sporophore 
Chapeau de  de haut ; ressemble fortement à Morchella esculenta mais en plus puissant, moins fragile et au pied énorme, dilaté à la base, rétréci au sommet.

Habitat 
Champignon rare, tardif, sous forêts de feuillus et taillis, reconnaissable à ses sporophores de grande taille et surtout son pied obèse, claviforme.

Liste des variétés 
Selon  :
 Morchella crassipes var. crassipes
 Morchella crassipes var. crispa (Krombh.) Krombh., 1834

Systématique 
Le nom valide complet (avec auteur) de ce taxon est Morchella crassipes (Vent.) Pers., 1801.

L'espèce a été initialement classée dans le genre Morchella sous le basionyme Morchella semilibera DC., 1805.

Morchella crassipes a pour synonymes :

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Espèce de champignons (nom scientifique)
crassipes